«Marcelino, pan y vino» es un título que puede referirse a las siguientes obras:

 Marcelino, pan y vino, novela publicada en 1953 por el escritor español José María Sánchez Silva;
 Marcelino, pan y vino, película hispano-italiana dirigida por Ladislao Vajda en 1955 basada en la novela anterior;
 Marcelino, Pão e Vinho serie de televisión brasileña de Luiz Gallon y Silas Roberg emitida en 1958;
 Marcelino pan y vino, película para la televisión filipina dirigida por Mario O'Hara en 1979;
Marcelino pan y vino, película hispano-italo-francesa dirigida en 1991 por Luigi Comencini;
Marcelino, pan y vino, serie de televisión animada española de Santiago Moro y Xavier Picard estrenada en 2001;
Marcelino pan y vino, película mexicana dirigida por José Luis Gutiérrez en 2010.
Marcelino pan y vino, serie animé del año 2000, estudio de animación Nippon Animation